Paul Bacou (1877-1964), ministre plénipotentiaire, père de Roseline Bacou et gendre de Gustave Fayet 
 Roseline Bacou (1913-2013), historienne de l'art, fille de Paul Bacou et petite-fille de Gustave Fayet
 Serge Bacou (1947), pilote de moto